El Guarda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Guarda, Delstaten Mexiko, Tenango del Valle, 
 El Guarda, Aguascalientes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar